John Leech (karikaturist), Brits karikaturist en illustrator
John Leech (jurist), Brits jurist en hoogleraar canoniek recht
John Leech (wiskundige), Brits wiskundige, ontdekker van de Leech Lattice
John Leech (politicus), Brits liberaal-democratisch parlementslid
John Henry Leech, Brits entomoloog